George Charles Wallich (* 16. November 1815 in Kalkutta; † 31. März 1899 in London) war ein britischer Mediziner und Meeresbiologe. 

Er war der Sohn von Nathaniel Wallich. 1834 wurde George Charles Wallich in Edinburgh zum Medical Doctor promoviert.
1898 wurde er mit der Linné-Medaille der Linnean Society of London ausgezeichnet. 

Als Botaniker befasste George Charles Wallich sich mit den Algen. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „G.C.Wall.“.

Literatur 
 Royal Microscopical Society (Great Britain), Royal Microscopical Society, London: Journal of the Royal Microscopical Society, Royal Microscopical Society., 1899. Seite 263.

Weblinks 
 Artikel George Charles Wallich in www.encyclopedia.com

Mediziner (19. Jahrhundert)
Meeresbiologe
Botaniker (19. Jahrhundert)
Phykologe
Brite
Person (Kalkutta)
Geboren 1815
Gestorben 1899
Mann